een plaats in de Amerikaanse staat Oregon, zie Clackamas (Oregon)
 een rivier in Oregon, zie Clackamas (rivier)
 een indianenstam, zie Clackamas (volk)